Wyłudy ist ein polnischer Ortsname:
 Wyłudy (Piątnica), Ort im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien
 Wyłudy (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Willudden, 1938 bis 1945 Andreastal, Kreis Angerburg, Ostpreußen